stambeno pitanje, glavno značenje pojma
Stambeno pitanje (dokumentarni film)